Британская антарктическая экспедиция 1839—1843 годов проходила под командованием Джеймса Росса на кораблях «Эребус» и «Террор». Экспедиция трижды пересекала Южный полярный круг, достигнутые результаты не были превзойдены до начала XX века. Последняя полярная экспедиция, совершённая на парусных судах. Исследования Антарктики после Росса возобновились только через 30 лет.

Ход экспедиции 
Экспедиция базировалась на двух судах — «Эребус» (командир — капитан Дж. Росс) и «Террор» (командир — Фрэнсис Крозье). Корабли для экспедиции были подобраны из соображений прочности и способности выдерживать давление паковых льдов, наиболее подходящими были признаны бомбардирские суда, конструкция которых дополнительно была усилена, добавлен особый слой ледовой обшивки. Ботаником экспедиции был 23-летний Джозеф Далтон Хукер, который впоследствии стал близким другом Дарвина. Хукер был подчинён хирургу Маккормику, который совершил вместе с Дарвином кругосветное путешествие.

30 сентября 1839 года экспедиция покинула Британию и в ноябре 1840 года добралась до Тасмании. В первом плавании к югу от Новой Зеландии по меридиану 170° в. д. Росс открыл море, расположенное южнее 72° ю. ш. и названное его именем, а также часть материка — Землю Виктории, границей которой был Мыс Адэр. Был открыт вулканический остров Росса и два вулкана — Эребус и Террор. Обследуя Антарктиду, экспедиция достигла 78°04’ ю. ш., но дальше продвинуться не смогла, натолкнувшись на Ледяной барьер Росса. Росс правильно определил, что шельфовый ледник является главным источником образования айсбергов.

Во втором плавании (1841—1842 годов) Росс впервые дошёл до 78°09’30" ю. ш. Далее команда обогнула Антарктиду, следуя на восток, и достигла Фолклендских островов. Особое внимание уделялось орнитологическим и магнитным исследованиям. В последнем сезоне экспедиции (1842—1843 годов) удалось добраться только до 71°30’ ю. ш., поскольку ледовые условия оказались крайне неблагоприятными. Тем не менее, Росс отрицал наличие полярного континента, считая все открытые участки суши островами.

Снаряжение экспедиции было настолько продуманным, что почти за 4 года от болезней не умер ни один человек, из 92 человек команды лишь один погиб, будучи смытым за борт во время шторма. Росс опубликовал описание путешествия. Научные результаты были обобщены Хукером, опубликовавшим шеститомную «Флору Антарктики»; её печатание было окончено в 1859 году.

Примечания

Литература 

 Первоисточники
 
 
 

 Монографии

Ссылки 
 
 

Антарктические экспедиции
Великобритания в Антарктике